

Miejscowości na Ukrainie 
 Kamjanka – miasto w obwodzie czerkaskim, siedziba władz rejonu kamjanskiego
 Kamjanka – wieś w obwodzie charkowskim, w rejonie iziumskim
 Kamjanka – wieś w obwodzie chmielnickim, w rejonie gródeckim
 Kamjanka – wieś w obwodzie chmielnickim
 Kamjanka – wieś w obwodzie czerniowieckim
 Kamjanka – osiedle w obwodzie donieckim, w rejonie pokrowskim
 Kamjanka (Кам'янка) – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim
 Kamjanka – wieś w obwodzie odeskim, w rejonie bielajewskim
 Kamjanka – wieś w obwodzie tarnopolskim
 Kamjanka – wieś w obwodzie winnickim, rejonie lityńskim
 Kamjanka – wieś w obwodzie zakarpackim
 Kamjanka – wieś w obwodzie zaporoskim, w rejonie berdiańskim
 Kamjanka – osiedle typu miejskiego w obwodzie zaporoskim, w rejonie połohowskim
 Kamjanka – wieś w obwodzie zaporoskim, w rejonie zaporoskim
 Kamjanka – wieś w obwodzie żytomierskim, w rejonie olewskim

Zobacz też